Актус — многозначный термин.

 Актус () — мера в Древнем Риме.
 Актус — в России XVIII века синоним «».
 «Актус» — до 2001 года название украинской рок-группы Гайдамаки.
 АКТУС — сокращённо от «Академические курсы тактико-технического усовершенствования» при Военной академии механизации и моторизации в г. Москве.
 Актус — упразднённый посёлок в Челябинской области.

Также 
 «Актус реус» — в правоведении перемещение лица без его согласия в другое место.
 «Актус фидей» (буквально «акт веры») — аутодафе.

Примечания